Port Loko (district), een district in de provincie Northern in Sierra Leone
 Port Loko (stad), de hoofdplaats van dit district